WCS steht für:

 Wildlife Conservation Society
 World Conservation Strategy
 World Cup of Skateboarding
 Worst Case Szenario
 World Championship Series in StarCraft 2
 World Cosplay Summit, ein jährlich stattfindender Verkleidungswettbewerb 
 Web Coverage Service, eine Spezifikation des Open Geospatial Consortiums
 Warehouse Control System, dies ist ein Bestandteil eines Warehouse Management Systems
 Weg-Codier-Systeme, die zum Beispiel in der automatisierten Lagertechnik verwendet werden.
 Windows CardSpace, siehe Microsoft CardSpace
 West Coast Swing, einem Paartanz aus der Familie der Swing-Tänze

WCS